Vingt-Six-Juin ou XXVI-Juin ou 26-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

26 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Destructions et exécutions perpétrées par les Allemands à Dun-les-Places dans la Nièvre
 Tortures et exécutions sommaires de résistants à Domme et Cénac-et-Saint-Julien, près de Sarlat-la-Canéda en Dordogne.

À Madagascar,

 le  : date de l'indépendance vis-à-vis de la France.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 26 de Junio » ou « Veintiseis de Junio »
 Au Mexique, le  : événement non connu à Ocoyoacac 
 (Calle) 26 de Junio de 1820, à Ocoyoacac, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
26